Antoni Jezierski (zm. 1722) – łowczy łukowski
 Antoni Jezierski (zm. 1771) – podstarosta lubelski, stolnik lubelski
 Antoni Jezierski – pisarz ziemski lubelski
 Antoni Jezierski – polski malarz